Municipio de Ellis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ellis (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Ellis (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Ellis (condado de Ellis, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellis.
 Municipio de Ellis (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.